Kattun steht für:
 Kattun, Gewebe aus Baumwolle
 Kattun, deutscher Name der Ortschaft Kotuń in der polnischen Gemeinde Szydłowo (Powiat Pilski)
 KAT-TUN, japanische Pop-Gruppe